Панчавати () может означать:

Место 
 Панчавати — название лесного дома Рамы в период изгнания, согласно Рамаяне.
 Панчавати — религиозное и паломническое место в Индии, расположенное на берегу реки Годавари в Насике, Махараштра.
  — официальное название резиденции проемьер-министра Индии, по адресу 7 Лок Калян Марг (), Нью-Дели.
 Панчавати — религиозное место в Калькутте, недалеко от храма Кали в Дакшинешваре, где мудрец Рамакришна исполнил свою адвайтическую садхану в 1865 году.
 Панчавати — туристическое место в Мадхья-Прадеше, Индия.
 Панчавати — роща с пятью деревьями — баньян, баиль, амалаки, ашока и ашваттха — все они считаются святыми в тантрической традиции. В индуистских деревнях такая роща была местом медитации и молитвы.
 Панчавати — сообщество, пропагандирующее Варнашрама-дхарму в Карумандурае, Тамил Наду, недалеко от Салема.

В литературе 
 Панчавати — поэма национального поэта Индии Шри Маитили Шаран Гупта.